Los mastodonsauroideos (Mastodonsauroidea) son un clado extinto de temnospóndilos que vivieron desde comienzos del período Triásico hasta mediados del período Jurásico. Se distribuyeron en lo que hoy es Norteamérica, Groenlandia, Europa, Asia, Australia y Antártica.

Filogenia 
Cladograma basado en Fortuny et al. (2011):

Referencias 

 Damiani, R.J. (2001) A systematic revision and phylogenetic analysis of Triassic mastodonsauroids (Temnospondyli: Stereospondyli). Zool. J. Linn. Soc. 133: 379-482. 
 Schoch, R. R. (2008) The Capitosauria (Amphibia): characters, phylogeny, and stratigraphy . Palaeodiversity 1:189–226
 Yates, A. M. & A. A. Warren. (2000) . Zoological Journal of the Linnean Society 128: 77-121.

Enlaces externos 

 Mastodonsauroidea en Mikko's Phylogeny Archive

Temnospondyli